Финал Кубка шотландской лиги 2006 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2005/06, состоявшийся 19 марта 2006 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Селтик» и «Данфермлин Атлетик». Благодаря мячам Мацея Журавского, Шона Малони и Диона Даблина «кельты» уверенно победили своих оппонентов со счётом 3:0.

По договоренности с Шотландской футбольной ассоциацией все футболисты «Селтика» играли с номером «семь» на своих шортах в память о легендарном игроке глазговского клуба, Джимми Джонстоне, скончавшемся за шесть дней до поединка.

Путь к финалу

«Данфермлин Атлетик»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2006
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Данфермлин Атлетик»
Футбол в Европе в 2006 году
Март 2006 года
События 19 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2006 году